De ATBONTA is een voormalig autobusbedrijf gevestigd in Anna Paulowna. Het bedrijf ging later op in de NACO.

Noten 

Voormalig Nederlands busbedrijf
Vervoer in Noord-Holland